Topònims:
 Elliott (Dakota del Nord)
 Elliott (Illinois)
 Elliott (Iowa)
 Biografies:
 Charles Loring Elliott (Auburn, Nova York, 1812), pintor estatunidenc 
 Desmond Elliot, actor, productor i director de cinema nigerià 
 John Elliott (Reading, Berkshire, Anglaterra, 1930), historiador 
 Pierre Elliott Trudeau (Mont-real, 1919 - 2000), polític canadenc 
 Seamus Elliott (Dublín, 1934 - 1971), ciclista irlandès 
 Stephen Elliott (1771 -1830), botànic
 Elliott Carter (Nova York, 1908 - 2012), compositor estatunidenc 
 Elliott Coues (Portsmouth, 1842 - Baltimore, 1899), metge militar, historiador, escriptor i ornitòleg estatunidenc
 Elliott Murphy (1949, Long Island, Nova York), compositor i cantautor de rock, novel·lista, productor i periodista 
 Elliott Quow (1962), atleta estatunidenc 
 Elliott Smith (Omaha, Nebraska, 1969 - Los Angeles, Califòrnia, 2003), cantautor i músic